Артур Джон Маккензи (, 5 февраля 1871 — 21 августа 1949) — шотландский шахматист и шахматный журналист. Трехкратный чемпион Шотландии (1908, 1909 и 1913 гг.). Неоднократный участник международных турниров в Гастингсе. В составе сборной Шотландии участник шахматной олимпиады.

Определенный период жизни провел в Бирмингеме.

В течение многих лет вел шахматные отделы в газетах «Birmingham’s Daily Post» и «The Glasgow Herald». С последней сотрудничал более 40 лет.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Маккензи в базе Chessgames
 Личная карточка А. Маккензи на сайте 365Chess

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Шотландии
Шахматные журналисты
Шахматисты XX века
Родившиеся 5 февраля
Родившиеся в 1871 году
Умершие 21 августа
Умершие в 1949 году
Участники шахматных олимпиад